La UEFA Champions League 2001-2002 fu vinta dal Real Madrid, che nella finale di Glasgow sconfisse il  per 2-1. Per i madrileni fu la nona vittoria nella manifestazione.

Si ricorda un particolare a proposito della prima giornata della fase a gironi, prevista per martedì 11 e mercoledì 12 settembre: il martedì si verificò l'attacco alle Torri Gemelle, ma l'UEFA decise di non rinviare le gare facendo osservare un minuto di raccoglimento nei campi interessati. Le gare del giorno seguente furono invece posticipate di un mese.

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare

Prima fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Seconda fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Di seguito i migliori marcatori. Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 2002
 Supercoppa UEFA 2002
 Coppa UEFA 2001-2002
 Coppa Intertoto 2001

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Edizioni della UEFA Champions League